Publicity ist: 
 die durch Medienpräsenz bedingte Bekanntheit in der Öffentlichkeit, siehe Prominenz
 die systematische Verbreitung von Informationen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, siehe Öffentlichkeitsarbeit